

Persone 
 Alan Lancaster – cantante e bassista inglese
 Amber Lancaster – modella statunitense
 Brett Lancaster – ciclista e pistard australiano
 Burt Lancaster – attore e regista statunitense
 Don Lancaster – ingegnere, informatico e scrittore statunitense
 Jon Lancaster – pilota automobilistico britannico
 Joseph Lancaster – pedagogo e filantropo, quacchero progressista inglese
 Louis Lancaster – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Lynne Lancaster – archeologa statunitense
 Martin Lancaster – politico statunitense
 Samuel Lancaster Gerry – pittore statunitense
 Sarah Lancaster – attrice statunitense
 Stuart Lancaster – attore statunitense
 Stuart Lancaster – allenatore di rugby ed ex rugbista statunitense
 Tyler Lancaster – giocatore di football americano statunitense

Geografia

Lancaster – città del Lancashire
 City of Lancaster – distretto del Lancashire

Lancaster – città della contea di Los Angeles, California
 Lancaster – capoluogo della contea di Lancaster, Carolina del Sud
 Lancaster – città della contea di Atchison, Kansas
 Lancaster – capoluogo della contea di Garrard, Kentucky
 Lancaster – comune della contea di Worcester, Massachusetts
 Lancaster – città della contea di Kittson, Minnesota
 Lancaster – capoluogo della contea di Schuyler, Missouri
 Lancaster – antico nome della città di Lincoln, Nebraska
 Lancaster – comune capoluogo della contea di Coos, New Hampshire
 Lancaster – città della contea di Erie, New York
 Lancaster – capoluogo della contea di Fairfield, Ohio
 Lancaster – township della contea di Butler, Pennsylvania
 Lancaster – capoluogo della contea di Lancaster, Pennsylvania
 Lancaster – township della contea di Lancaster, Pennsylvania
 Lancaster – città della contea di Dallas, Texas
 Lancaster – capoluogo della contea di Lancaster, Virginia
 Lancaster – capoluogo della contea di Grant, Wisconsin

Altro 
 Avro 683 Lancaster – bombardiere della seconda guerra mondiale
 Casa di Lancaster – dinastia reale del Regno Unito
 Duca di Lancaster – titolo nobiliare di Pari d'Inghilterra
 Lancaster Caramel Company – azienda dolciaria statunitense